Brandin ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Brandin (* 1963), schwedische Ruderin
 Philipp Brandin († 1594), niederländischer Architekt, Baumeister und Bildhauer der Renaissance
 Louis Brandin (1874–1940), französischer Romanist und Mediävist
 Ruth Brandin (eigentlich: Ruth Langhammer; * 1940), deutsche Schlagersängerin
 Walter Brandin (1920–1995), deutscher Schlagertexter

Siehe auch:

 Brandini
 Brandtin
 Branding